Plaats in Indonesië
 Pesucen (Petarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Pesucen (Kalipuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java